De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2014 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 17 augustus 2014 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Tsjechië